Monastero della Trinità – monastero ortodosso situato nella città di Strel'na
 Monastero della Trinità – monastero ortodosso situato nella città di Tjumen'
 Monastero della Trinità di San Sergio – monastero ortodosso situato nella città di Sergiev Posad

Pagine correlate 
 Monastero della Santissima Trinità